Steinrück ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Steinrück (Politiker) (1849–1924), Arzt und Bürgermeister von Korbach
 Albert Steinrück (1872–1929), deutscher Theater- und Stummfilmschauspieler
 Günther von Steinau-Steinrück (1881–1942), Landrat, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Hans-Peter Steinrück (* 1959), österreichischer Physiker
 Paul von Steinau-Steinrück (1850–1897), deutscher Oberregierungsrat und Politiker, MdR

Steinrück ist Namensbestandteil des Adelsgeschlechts
 Steinau genannt Steinrück

Siehe auch:
 Steinruck
 Steinbrück